Rollbach ist ein Gewässername:

 Rollbach (Este), rechter Zufluss der Este bei Hollenstedt, Landkreis Harburg, Niedersachsen 
 Rollbach (Lossa), Zufluss der Lossa (zur Unstrut) bei Rastenburg, Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Rollbach (Örtze), rechter Zufluss der Örtze vor Winsen, Landkreis Celle, Niedersachsen 

Siehe auch:
 Röllbach
 Rollbächel, rechter Zufluss der Gennach bei Hammerschmiede, Gemeinde Stöttwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern